Frołowka () – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji

Miejscowości 
m.in.:
 Frołowka – wieś w obwodzie amurskim
 Frołowka – wieś w obwodzie iwanowskim
 Frołowka – wieś w obwodzie kostromskim
 Frołowka – wieś w obwodzie kurgańskim
 Frołowka – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Frołowka – wieś w Kraju Nadmorskim
 Frołowka – chutor w obwodzie rostowskim
 Frołowka – wieś w obwodzie tambowskim
 Frołowka – wieś w obwodzie czelabińskim

Rzeki 
 Frołowka – dopływ Łamy w obwodzie moskiewskim
 Frołowka – dopływ Tigi w obwodzie tomskim
 Frołowka – dopływ Łuzy w obwodzie kirowskim i wołogodzkim

Strony ujednoznaczniające